Die Perwaja Gruppa 1948 war die zehnte Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 8. Mai und endete am 24. September 1948.

ZDKA Moskau gewann mit einem Punkt Vorsprung vor Dynamo Moskau zum dritten Mal in Folge die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || GEO
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || BLR
 || RUS
 || RUS

Kreuztabelle

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1948 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1948 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1948
1948